Prinzessin Marie Elisabeth Wilhelmine von Baden (* 7. September 1782 in Karlsruhe; † 20. April 1808 in Bruchsal) war ein Mitglied des Hauses Baden und durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg und von Oels, sowie Fürstin von Braunschweig-Wolfenbüttel.

Herkunft 
Marie war die fünfte Tochter des Erbprinzen Karl Ludwig von Baden (1755–1801) und seiner Frau Amalie (1754–1832), Tochter von Landgraf Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt und Prinzessin Henriette Karoline von Pfalz-Zweibrücken. Ihre Großeltern väterlicherseits waren Großherzog Karl Friedrich von Baden und dessen erste Frau Prinzessin Karoline Luise von Hessen-Darmstadt.

Heirat und Nachkommen 
Am 1. November 1802 wurde Prinzessin Marie von Baden in Karlsruhe mit Herzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig-Wolfenbüttel-Oels (1771–1815), vierter Sohn des Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel und der Princess Royal Augusta von Großbritannien und Irland, verheiratet. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor:
 Karl (1804–1873), Herzog von Braunschweig
 Wilhelm August Ludwig Maximilian (1806–1884), Herzog von Braunschweig
 Totgeburt einer Tochter im April 1808

Flucht und Exil 
Das Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel wurde 1807 dem Königreich Westphalen eingegliedert, das von Kaiser Napoleons jüngerem Bruder Jérôme Bonaparte regiert wurde. Herzogin Marie floh mit ihren Kindern zu ihrem Bruder Karl und lebte bis zu ihrem frühen Tod in Pforzheim, wo sie in der Fürstengruft beigesetzt wurde.

Vorfahren 

Anmerkung: Durch interfamiliäre Heiraten sind Landgraf Ludwig VIII. von Hessen-Darmstadt und seine Frau Charlotte gleich zweifache Urgroßeltern von Marie.

Literatur 
 Stiftung Residenzschloss Braunschweig, Haus der Braunschweigischen Stiftungen (Hrsg.): Marie! Die Frau des Schwarzen Herzogs. Ausstellungskatalog, Braunschweig 2015, ISBN 978-3-00-049405-5.

Weblinks 

 Marie Elisabeth Wilhelmine von Baden als Persönlichkeit im BLIK – Braunschweiger Leit- und Informationssystem für Kultur auf braunschweig.de

Einzelnachweise 

Amalie von Hessen-Darmstadt
Friedrich Wilhelm (Braunschweig-Wolfenbüttel)
Fürstin (Braunschweig-Wolfenbüttel)
Prinz (Baden)
Familienmitglied des Hauses Baden (Linie Durlach)
⚭Marie #Baden #17821808
Person (Braunschweig)
Geboren 1782
Gestorben 1808
Frau